Сезон 1990—1991 у Національній лізі А — 94-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Перший етап

Другий етап

Чемпіонський раунд

Втішний раунд 
Група А

Група В

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1991
Швейцарія
Швейцарія
1990 у швейцарському спорті
1991 у швейцарському спорті